Бутримов — русская фамилия. Известные носители:
 Бутримов, Иван Александрович (1782—1851) — русский шахматист.
 Бутримов, Григорий Иванович (?-1755) — владелец первой в России крестьянской сельской мануфактуры.

См. также 
 Бутримовы
 Бутримовка